Ни́льсен (Nielsen, Nilsen) — скандинавская фамилия. В Швеции распространена также схожая по звучанию фамилия Нильсон (Нильссон) (Nilsson).

Известные носители

А 
  (1902—1970) — датский астроном.
 Нильсен, Аксель Йорген (1914—2004) — датский шахматист
 Нильсен, Аллан (род. 1971) — датский футболист, полузащитник.
 Нильсен, Андерс (1867—1950) — датский стрелок, чемпион и призёр Олимпийских игр.
  (1803—1856) — датская певица и актриса, солистка Королевского театра (Копенгаген).
 Нильсен, Аня (род. 1975) — датская гандболистка, чемпионка Олимпийских игр 2000 года.
 Нильсен, Артур (1897—1980) — американский маркетинговый аналитик, основатель компании, ныне известной как Nielsen Holdings.
 Нильсен, Аста (1881—1972) — датская актриса немого кино.

Б 
 Нильсен, Бетти Анн Бьеркрейм (род. 1986) — норвежская лыжница и ориентировщица.
 Нильсен, Биргер (1896—1968) — норвежский борец, призёр чемпионата мира.
 Нильсен, Брайан (род. 1965) — датский боксёр, призёр Олимпийских игр и чемпионата Европы.
 Нильсен, Бриан Стеен (род. 1968) — датский футболист, защитник.
 Нильсен, Бригитта (род. 1963) — датская актриса, фотомодель и певица.
 Нильсен, Бьёрн (1907—1949) — датский шахматист.

В 
 Нильсен, Вернер (1904—1992) — американский футболист, участник чемпионата мира 1934 года.

Г 
 Нильсен, Гуннар (род. 1986) — фарерский футбольный вратарь.

Д 
 
 Нильсен, Деннис (1945—2018) — британский серийный убийца.
 Нильсен, Джерри (1952—2009) — американская женщина-врач, сделавшая сама себе биопсию на Южном полюсе.
 Нильсен, Джимми (род. 1977) — датский футболист, вратарь.

Е 
 Нильсен, Евгений Александрович (1872—1965) — один из основателей НИИ физических методов лечения им. И. М. Сеченова, учёный, невролог, физиотерапевт.

З 
 Нильсен, Закариас (1844—1922) — датский писатель.

И 
 Нильсен, Иван (род. 1957) — датский футболист, защитник.
 Нильсен, Ингвар (1843—1916) — норвежский историк и географ, профессор.

Й 
 Нильсен, Йёрген (род. 2003) — фарерский футболист, нападающий.
 Нильсен, Йорген (род. 1971) — датский футбольный вратарь.
 Нильсен, Йохим (более известный под псевдонимом Jokke; 1964—2000) — норвежский рок-музыкант.

К 
 Нильсен, Карл Август (1865—1931) — датский композитор.
 Нильсен, Каспер (род. 1994) — датский футболист.
  (1886—1957) — датский художник, мастер книжной иллюстрации.
 Нильсен, Кент (род. 1961) — датский футболист, центральный защитник.
 Нильсен, Ким Милтон (род. 1960) — футбольный судья.
 Нильсен, Кирстен (род. 1972) — американский эксперт по кибернетической безопасности.
 Нильсен, Клаус Кунде (род. 1966) — датский трековый и шоссейный велогонщик, бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года.
 Нильсен, Конни (род. 1965) — датская модель и актриса.
 Нильсен, Кристина (род. 1990) — датская автогонщица.

Л 
 Нильсен, Лавиаи (род. 1996) — британская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 400 метров.
 Нильсен, Лассе (род. 1988) — датский футболист.
 
 Нильсен, Лене (род. 1986) — датская кёрлингистка.
 Нильсен, Лесли (1926—2010) — канадский и американский актёр.
 Нильсен, Лилиан (Лиллиан) — датская кёрлингистка и тренер.
 Нильсен, Лукас (1885—1964) — датский гимнаст, чемпион Олимпийских игр 1920 года.

М 
 Нильсен, Магнус Корт (род.1993) — датский велогонщик.
 Нильсен, Мария (1875—1951) — датская коммунистка-троцкистка.
 Нильсен, Матиас Мёллер (род.1994) — датский велогонщик.
 Нильсен, Микки (род. 1993) — датский боксёр.
 Нильсен, Мортен (1922—1944) — датский поэт.
 Нильсен, Мэтт (род. 1978) — австралийский баскетболист и тренер.

Н 
 Нильсен, Ники Билли (род. 1988) — датский футболист.

О 
 Нильсен, Оге Стен (род. 1969) — норвежский рок-музыкант.

П 
 Нильсен, Палле (1929—1987) — датский шахматист.
 Нильсен, Патрик (род. 1991) — датский боксёр.

Р 
 Нильсен, Расмус (1809—1884) — датский философ, профессор.
 Нильсен, Расмус (хоккеист) (род. 1990) — датский хоккеист.
 Нильсен, Роберт Хокон (более известный как Нельсон, Барри; 1917—2007) — американский актёр.
 Нильсен, Рогер (род. 1969) — норвежский футболист, защитник.

С 
 Нильсен, Санна (род. 1984) — шведская певица, участница «Евровидения 2014».
 Нильсен, Сири (род. 1985) — норвежская певица и актриса дубляжа.
 Нильсен, Свен (1892—1957) — датский борец, призёр чемпионата мира.
 Карстен Нильсен, Софи (род. 1975) — датский политик.
 Нильсен, Софус (1888—1963) — датский футболист, лучший бомбардир олимпийских футбольных турниров.
 Нильсен, Спенсер — композитор музыки для видеоигр.

Т 
 Нильсен, Том — датский кёрлингист.
 Нильсен, Тор (род. 1959) — датский гребец-байдарочник.
 Нильсен, Торкиль (род. 1964) — фарерский футболист.
 Нильсен, Трин (в девичестве Йенсен; род. 1980) — датская гандболистка.

Ф 
 Нильсен, Франс (род. 1984) — профессиональный датский хоккеист.
 Нильсен, Фредерик (историк) (1846—1907) — датский историк церкви и епископ.
 Нильсен, Фредерик (род. 1983) — профессиональный датский теннисист.

Х 
 Нильсен, Ханс Якоб (1899—1967) — датский боксёр, первый датский олимпийский чемпион по боксу.
 Нильсен, Харальд (более известен под фамилией Хердаль; 1900—1978) — датский писатель, эссеист и поэт.
 Нильсен, Харальд (1941—2015) — датский футболист.
 Нильсен, Хартвиг (1908—?) — датский шахматист.
 Нильсен, Ховард (род. 1993) — норвежский футболист, полузащитник.
 Нильсен, Хольгер (1866—1955) — датский легкоатлет, стрелок.

Э 
 Нильсен, Элин (род. 1968) — норвежская лыжница.
 Нильсен, Элис (1868 или 1872—1943) — американская оперная певица (лирическое сопрано).
 Нильсен, Эрлинг (1910—1984) — норвежский полицейский, боксёр, призёр Олимпийских игр.
 Нильсен, Эрьян (род. 1982) — диджей и продюсер, играющий в стиле транс.

Ю 
 Нильсен, Юлиус (1901—1981) — датский шахматист.

Я 
 Нильсен, Якоб (род. 1957) — основатель и руководитель компании «Nielsen Norman Group».

Составные фамилии 
 Бак-Нильсен, Кристиан (род. 1982) — датский футболист.
 Ваге Нильсен, Йоаким (род. 1991) — норвежский футболист.
 Мёллер-Нильсен, Рихард (род. 1937) — датский футболист и футбольный тренер.
 
 Хольм-Нильсен, Лауриц (род. 1946) — датский ботаник.
 Шмидт-Нильсен, Йоханне (род. 1984) — датский политик.
 Шу Нильсен, Лайла (1919—1998) — норвежская спортсменка: конькобежка, горнолыжница, гандболистка, теннисистка, автогонщица.

Другое 
 Нильсен — лунный кратер. 
 Рейтинг Нильсена — система измерения количества аудитории телевизионных программ в США, созданная компанией Nielsen Media Research.

См. также 
 Нильсон
 Нельсон
 Nielsen Holdings